Název Sociálně demokratická strana náleží mnoha subjektům:

 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
 Italská demokratická socialistická strana
 Labour Party - Velká Británie
 Maďarská socialistická strana 
 Maďarsko-německá sociálně demokratická strana
 Panhelénské socialistické hnutí (PASOK, Řecko)
 Parti socialiste (Belgie) - valonská Belgie 
 Parti socialiste - PS, Francie
 Sociálně demokratická unie Makedonie
 Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR
 Neodvislá radikální sociálně demokratická strana v ČSR
 Nezávislá sociálně demokratická strana Německa
 Svaz sociálních demokratů (Chile)
 Polská sociálně demokratická strana v Československu
 Polská sociálně demokratická strana Haliče a Slezska v Rakousko-Uhersku
 Ruská sociálně demokratická dělnická strana
 Slovenska demokratska stranka (SDSS, Slovinsko)
 Slovenská sociálnodemokratická strana Uhorska 
 SMER – sociálna demokracia (Slovensko)
 Sociální demokraté (Dánsko) 
 Socialistická lidová strana (SF, Dánsko)
 Socialistische Partij Anders - vlámská Belgie 
 Sociálně demokratická strana (Estonsko) 
 Sociálně demokratická strana (Japonsko) 
 Sociálně demokratická strana Koreje
 Sociálnědemokratická strana Německa (SPD)
 Sociálně demokratická strana (Portugalsko) 
 Sociálně demokratická strana Rakouska (SPÖ)
  Sociálně demokratická strana „Shoda“ (Rusko)
 Sociálně demokratická strana Švýcarska
 Sociální demokraté (Švédsko) (SAP)
 Sociálnodemokratická strana Slovenska
 Sociálně demokratická strana (Rumunsko) 
 Sociálně demokratická strana (Srbsko) 
 Socialistická strana Srbska
 Strana práce (Norsko)
 Svaz sociálních demokratů v Rusku
 Španělská socialistická dělnická strana (PSOE)
 Ukrajinská sociálně demokratická strana
 Unie pro francouzskou demokracii (UDF, Francie)

Související články 
 Seznam sociálnědemokratických stran podle zemí
 Sociální demokracie – středolevicový politický směr
 Sociálně demokratická internacionála, také Druhá internacionála
 Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu